Lillig ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lillig (1894–1977), deutscher Maler und Grafiker 
 Lutz Lillig (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ursula Lillig (1938–2004), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Peter Lillig (1900–1945), deutscher Bergbauingenieur und Wirtschaftsfunktionär